Clarks Hill (Carolina do Sul)
Clarks Hill (Indiana)

Desambiguações de topônimos